In de politiek:
 Progressivisme, een stroming gebaseerd op progressie (vooruitgang)
 Progressieve samenwerking in Nederland in de jaren 1970, politieke samenwerking in Nederland in de jaren zeventig
 Progressief liberalisme, variant binnen het liberalisme
 Progressief Blok (Rusland), samenwerkingsverband tussen politieke partijen in Rusland

In de religie:
 Progressief katholicisme, richting binnen het katholieke geloof
 Liberaal jodendom of progressief jodendom, richting binnen het jodendom
 Progressieve islam, richting binnen het islamitisch geloof
 Progressieve openbaring, een van de leringen van het Bahá'í-geloof

Overig:
 Progressieve inkomstenbelasting, vorm van inkomstenbelasting
 Progressieve kunstenaars, moderne kunstenaars
 Progressieve ziekte, een ernstiger wordende chronische ziekte
 Progressieve metal, muziekstroming

Zie ook
 Conservatisme